Gimpera ist der Familienname folgender Personen:

 Pere Bosch i Gimpera (1891–1974), katalanischer Archäologe und Prähistoriker
 Teresa Gimpera (* 1936), katalanische Schauspielerin und Model